Косуйенки — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Косуйенки — село в Жанакорганском районе Кызылординской области.
 Косуйенки — село в Чиилийском районе Кызылординской области.